Dzsedhór, görögösen Teósz (), Takhósz (), uralkodói nevén Irmaatenré ókori egyiptomi fáraó Kr. e. 362-től Kr. e. 360-ig.

Édesapját, Nahtnebefet követte a trónon. Azonban nemsokára megbuktatta Nahthórhebit.

Név, titalatúra

Jegyzetek

Fáraók
XXX. dinasztia
Az i. e. 4. században született személyek
Az i. e. 360-as években elhunyt személyek